

События 

 Вьеннский Вселенский собор. Решения о преследовании вальденсов, спиритуалов, беггардов и других еретиков. Упразднён Орден тамплиеров.
Король Германии Генрих VII Люксембург продолжил свой итальянский поход. В Милане он коронован королём Италии. В то же время на севере Италии началась вооружённая борьба против него. Войска Генриха VII взяли Кремону, Брешию, Бергамо и другие города. Подавление восстания в Милане. В октябре немецкий король захватил Геную.
Комитет из 21 английского барона принял список постановлений, ограничивавших власть короля Эдуарда II.
Восстание в Кракове войта Альберта (1311-1312) против Владислава, стремясь передать город Иоганну Люксембургскому. Поражение восстания.
 Московский князь Юрий Даниилович захватил Нижний Новгород, где посадил на княжение своего брата Бориса.
 7 февраля Ян Люксембург официально коронован в Чехии. 
 15 марта - битва при Кефиссе в Греции, которой закончилось правление французов в герцогстве Афинском. Поражение и гибель Готье V де Бриенна от каталонской компании. Каталонцы завладели Афинским герцогством.
 7 апреля — Битва при Воплавках
1311—1320 — Император Юань (Монгольская империя) Аюрбарибада.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1311 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1311 году
 Кутбуддин аш-Ширази (Кутб ад-дан Махмуд ибн Масуд аш-Ширази), один из крупнейших персидских учёных (род. 1236).

Примечания

См. также